Dennis Lee peut désigner :
  (1939-), un auteur canadien pour enfants ;
 Dennis Lee, un  réalisateur canadien (Fireflies in the Garden).